Dema steht für:

 Dema-Gottheit, göttliches Urzeitwesen

Dema ist der Familienname folgender Personen:

 Dorji Dema (* 1983), bhutanische Bogenschützin
 Marjan Dema (* 1957), Professor für Mathematik und Rektor der Universität Prishtina
 Wiktorija Dema (* 2000), ukrainische Tennisspielerin